Добринка — топоним:

Белоруссия 
 Добринка — деревня в Стародорожском районе Минской области.

Россия

Населённые пункты 
 Добринка — хутор в Николаевском районе Волгоградской области.
 Добринка — хутор в Суровикинском районе Волгоградской области.
 Добринка — станица в Урюпинском районе Волгоградской области.
 Добринка — исчезнувший хутор во Фроловском районе Волгоградской области.
 Добринка — посёлок в Добринском районе Липецкой области.
 Добринка — деревня в Чановском районе Новосибирской области.
 Добринка — исчезнувшая деревня в Исилькульском районе Омской области.
 Добринка — село в Александровском районе Оренбургской области.
 Добринка — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Добринка — деревня в Мучкапском районе Тамбовской области.
 Добринка — деревня в Суворовском районе Тульской области.
 Добринка — железнодорожная станция Мичуринского региона Юго-Восточной железной дороги.

Реки 
 Добринка — река в Тюменской области, приток Горной.
 Добринка — река в Воронежской области, приток Елани.
 Добринка — река в Волгоградской области, приток Медведицы.
 Добринка — река в Вологодской и Ярославской областях, приток Соти.
 Добринка — река в Волгоградской области, приток Волги.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Добринка — исчезнувшее село в Раздольненский район.

См. также 
 Большая Добринка
 Верхняя Добринка
 Малая Добринка
 Нижняя Добринка